Марк Нумий Туск (Marcus Nummius Tuscus) може да се отнася за:

 Марк Нумий Туск, консул 258 г.
 Марк Нумий Туск (консул 295 г.)